Сезон 2017 стал восьмым сезоном GP3, серии поддержки Формулы-1 и Формулы-2.

Сезон выиграл Джордж Расселл из ART Grand Prix

Команды и пилоты 
Все пилоты GP3 проехали сезон на шасси Dallara GP3/16, используя двигатель Mecachrome GP3 V6, шины Pirelli P Zero и Cinturato

Результаты тестов

Календарь 
Календарь был анонсирован 27 января 2017 года

Изменения в правилах 
В серии будет введено использование системы снижения лобового сопротивления (DRS) - средства обгона, которое компенсирует аэродинамическое сопротивление и позволяет пилотам достигать более высокой максимальной скорости, когда они находятся в пределах одной секунды от впереди идущего автомобиля в определенных точках трассы.Дальнейшие ограничения будут наложены на использование DRS, причем пилоты смогут использовать его только ограниченное количество раз в каждой гонке

Результаты

Положение в чемпионате

Личный зачёт

Командный зачет 

В связи с тем, что некоторые команды могут выставить только три машины, в зачет чемпионата идут три лучших результата на каждой гонке.

Примечания

Ссылки 
 

2017 год в автоспорте
Сезоны GP3